Hobgoblin steht für:
 ein Fabelwesen, siehe Kobold
 eine Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Hobgoblin
 den Film Hobgoblins (1988)
 den Film Hobgoblins 2 (2008)
 einen Comic von John Romita junior, siehe Hobgoblin (Comic)
 den Comic und Film Spider-Man: The Hobgoblin
 ein russisches Plattenlabel, siehe Hobgoblin Record
 ein Britisches Journal, siehe The Hobgoblin
 in der Schreibweise „Hob Goblin“ eine deutsche Rockband aus Frankfurt am Main.
 eine englische Biermarke der Wychwood Brewery